Садовый — фамилия и топоним, восходящие к существительному сад:

Персоналии 
 Садовый, Андрей Иванович (род. 1968) — украинский общественный и политический деятель, мэр Львова (с марта 2006 года).
 Садовый, Витольд (1920—2020) — польский актёр и театральный критик.
 Садовый, Вячеслав (род. 1990) — украинский гандболист.
 Садовый, Евгений Викторович (род. 1973) — российский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Садовый, Николай Александрович (1914—2007) — советский и российский журналист.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Садовый — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Садовый — посёлок в Пинском районе Брестской области.

Россия 
Адыгея
 Садовый — хутор, Гиагинский район
 Садовый — хутор, Краснооктябрьское сельское поселение, Майкопский район
 Садовый — посёлок, Тимирязевское сельское поселение, Майкопский район

Алтайский край
 Садовый — посёлок, Солонешенский район
 Садовый — посёлок, Топчихинский район
 Садовый — посёлок, Третьяковский район

Астраханская область
 Садовый — посёлок, Приволжский район

Башкортостан
 Садовый — село, Миякинский район
 Садовый — село, Хайбуллинский район

Брянская область
 Садовый — посёлок, Выгоничский район
 Садовый — посёлок, Навлинский район
 Садовый — посёлок, Погарский район
 Садовый — бывший посёлок, Рогнединский район

Владимирская область
 Садовый — посёлок, Суздальский район

Волгоградская область
 Садовый — посёлок, Руднянский район
 Садовый — посёлок, Светлоярский район
 Садовый — посёлок, Фроловский район

Воронежская область
 Садовый — посёлок, Новоусманский район

Ивановская область
 Садовый — село, Гаврилово-Посадский район

Иркутская область
 Садовый — посёлок, Куйтунский район

Калмыкия

Садовый — до 1961 г. название посёлка Аршан Элистинской горадминистрации.

Калужская область
 Садовый — село, Бабынинский район

Краснодарский край
 Садовый — хутор, Абинский район
 Садовый — посёлок, Белоглинский район
 Садовый — посёлок, Белореченский район
 Садовый — посёлок, Ейский район
 Садовый — посёлок, Кавказский район
 Садовый — хутор, сельское поселение Кеслеровское, Крымский район
 Садовый — хутор, сельское поселение Киевское, Крымский район
 Садовый — посёлок, Кущевский район
 Садовый — хутор, Мостовский район
 Садовый — посёлок, Новопокровский район
 Садовый — хутор, Отрадненский район
 Садовый — посёлок, Славянский район
 Садовый — хутор, Тимашёвский район
 Садовый — посёлок, Тихорецкий район

Курская область
 Садовый — посёлок, Краснодолинский сельсовет, Касторенский район
 Садовый — хутор, Семёновский сельсовет, Касторенский район
 Садовый — хутор, Амосовский сельсовет, Медвенский район
 Садовый — хутор, Нижнереутчанский сельсовет, Медвенский район
 Садовый — посёлок, Рыльский район
 Садовый — посёлок, Советский район

Липецкая область
 Садовый — посёлок, Грязинский район
 Садовый — посёлок, Данковский район

Мордовия
 Садовый — посёлок, Теньгушевский район

Новосибирская область
 Садовый — посёлок, Краснозерский район
 Садовый — посёлок, Новосибирский район
 Садовый — посёлок, Чистоозерный район

Омская область
 Садовый — посёлок в Любинском районе, упразднён в 1990-е годы.

Оренбургская область
 Садовый — посёлок, Переволоцкий район
 Садовый — посёлок, Ясненский район

Орловская область
 Садовый — посёлок, Глазуновский район
 Садовый — посёлок, Орловский район
 Садовый — посёлок, Урицкий район
 Садовый — посёлок, Шаблыкинский район

Пермский край
 Садовый — микрорайон Перми

Приморский край
 Садовый — село, Пограничный район.

Ростовская область
 Садовый — посёлок, Багаевский район
 Садовый — хутор, Мартыновский район
 Садовый — хутор, Орловский район
 Садовый — посёлок, Сальский район

Рязанская область
 Садовый — посёлок, Шацкий район

Самарская область
 Садовый — посёлок, Кинель-Черкасский район
 Садовый — посёлок, Приволжский район

Саратовская область
 Садовый — посёлок, Балашовский район
 Садовый — посёлок, Ершовский район
 Садовый — село, Краснопартизанский район
 Садовый — посёлок, Пугачевский район
 Садовый — посёлок, Самойловский район
 Садовый — посёлок, Татищевский район

Свердловская область
 Садовый — посёлок, город Екатеринбург

Северная Осетия
 Садовый — посёлок, Моздокский район

Ставропольский край
 Садовый — хутор, Минераловодский район
 Садовый — хутор, Степновский район
 Садовый — хутор, Шпаковский район

Тамбовская область
 Садовый — посёлок, Гавриловский район
 Садовый — посёлок, Жердевский район
 Садовый — посёлок, Кирсановский район
 Садовый — посёлок, Мордовский район
 Садовый — посёлок, Пичаевский район
 Садовый — посёлок, Ржаксинский район

Татарстан
 Садовый — посёлок, Зеленодольский район

Тверская область
 Садовый — посёлок, Вышневолоцкий район

Тульская область
 Садовый — посёлок, Арсеньевский район
 Садовый — посёлок, Воловский район
 Садовый — посёлок, Киреевский район
 Садовый — посёлок, Щекинский район
 Садовый — посёлок, город Новомосковск

Тюменская область
 Садовый — посёлок, Омутинский район

Ульяновская область
 Садовый — посёлок, Барышский район

Челябинская область
 Садовый — посёлок, Сосновский район
 Садовый — посёлок, Троицкий район

Ярославская область
 Садовый — посёлок, Ярославский район

Украина 
 Садовый — посёлок в Антрацитовском городском совете Луганской области.

Железнодорожные станции 
 Садовый — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги.

Разное 
 Садовый переулок
 Садовый посёлок (Рязанская область)
 Садовый мост
 Садовый сельский совет
 Садовый сквер (Выборг)
 Садовый тупик
 Новосадовый

См. также 
 Садовая
 Садовое
 Малосадовый

Примечания